Ausztria
Kirchdorf am Inn, település Felső-Ausztria tartományban, a Ried im Innkreis-i járásban

 Németország
Kirchdorf am Inn, település Bajorországban